Kemba peut-être :
 Kemba, un woreda de la Région des nations, nationalités et peuples du Sud en Éthiopie ;
 la circonscription de Kemba, circonscription législative d’Éthiopie ;
 Kémba, localité de la préfecture de la Mbomou en Centrafrique.
 Kemba, un village estonien